Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 1500 метров являлся Марцин Левандовский из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 28 легкоатлетов. 18-летний норвежец Якоб Ингебригтсен с первым временем отобрался в финал (3.42,00). Через полтора часа после финиша он вновь вышел на старт, уже в забегах на 3000 метров, и вновь показал лучшее время, которое стало новым рекордом Европы среди юниоров — 7.51,20.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 3 марта 2019 года. Днём ранее Якоб Ингебригтсен выиграл бег на 3000 метров, после чего намеревался оформить победный дубль на дистанции вдвое короче. В 2018 году ему удалось это сделать на летнем чемпионате Европы, однако в Глазго он довольствовался только одним золотом. В тактическом беге норвежца опередил действующий чемпион Марцин Левандовский, оказавшийся быстрее оппонента в финишном спринте на заключительном 200-метровом круге. Польский легкоатлет выиграл третью золотую медаль зимних чемпионатов Европы: в 2015 году он был сильнейшим в беге на 800 метров, в 2017 году — на 1500 метров.

Примечания

Ссылки 
 

бег